Crna Bara – wieś w Serbii, w okręgu niszawskim, w gminie Aleksinac
 Crna Bara – wieś w Serbii, w okręgu maczwańskim, w gminie Bogatić
 Crna Bara – wieś w Serbii, w okręgu jablanickim, w gminie Vlasotince
 Crna Bara – wieś w Serbii, w Wojwodinie, w okręgu północnobanackim, w gminie Čoka